

Codici 
 FPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto St Lucie County International, Fort Pierce (Florida), Stati Uniti

Medicina 
 FPR – Flusso Plasmatico Renale